Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom dUzuki (, kanji du quatrième mois du calendrier lunaire japonais (avril) :

 l'''Uzuki, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1924 ;
 lUzuki'', un destroyer de classe Mutsuki en service de 1925 à 1944.

Uzuki